You and I bzw. You & I bezeichnet: 
 You and I (Céline Dion), eine Single von Céline Dion aus dem Jahr 2004
 You and I (2008), ein Filmdrama von Roland Joffé aus dem Jahr 2008
 You and I (t.A.T.u.), eine Single von t.A.T.u. aus dem Jahr 2008
 You and I (Medina), eine Single von Medina aus dem Jahr 2009
 Yoü and I, ein Lied von Lady Gaga aus dem Jahr 2011
 You and I (2014), ein Film von Nils Bökamp aus dem Jahr 2014
 You & I (One Direction), Lied von One Direction aus dem Jahr 2014